Veselá kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Veselá (okres Pelhřimov)
 Veselá (okres Rokycany)
 Veselá (okres Semily)
 Veselá (okres Zlín)